7 for 7 — седьмой мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7. Был выпущен 10 октября 2017 года лейблом JYP Entertainment с ведущим синглом «You Are».

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы 2017 года
Мини-альбомы Got7
Мини-альбомы на корейском языке